Családi kötelékek (Family Ties) 1982–89-es amerikai szituációskomédia-sorozat
Családi kötelékek (Ji ji) 2000-es tajvani film, Edward Yang rendezésében
Családi kötelékek (Einmal Frühling und zurück) 2014-es német televíziós film, a Frühling sorozat epizódja, Peter Stauch rendezésében
Családi kötelékek (Crímenes de familia) 2020-as argentin film, Sebastián Schindel rendezésében